John Scott kan syfta på:

 John Scott (galopptränare), brittisk galopptränare (1794–1871)
 John Scott (kompositör), brittisk filmmusikkompositör (född 1930).
 John Scott (ishockeyspelare), kanadensisk ishockeyspelare i Buffalo Sabres (född 1982).
 John Scott (senator), amerikansk politiker (1824–1896).
 John Scott, 9:e hertig av Buccleuch (1923–2007)
 John Scott, 1:e earl av Eldon (1751–1838), lordkansler.
 John Scott (seglare), OS-medaljör från Australien
 John Scott (botaniker) (1836–1880), skotsk botanist